Новорита Патрик — хокеїст
 Новорита Ян — архітектор